Hørby er betegnelse for flere lokaliteter i Danmark og Sverige:

 Hörby (el. Hørby) – by i Skåne.
 Hørby (Frederikshavn Kommune) – en by i Hørby Sogn, Frederikshavn Kommune
 Hørby (Holbæk Kommune) – en landsby på Tuse Næs og et ejerlav i Hørby Sogn, Holbæk Kommune
 Hørby (Mariagerfjord Kommune) – en landsby og et ejerlav i Hørby Sogn, Mariagerfjord Kommune

Se også
 Gammel Hørby – landsby i Frederikshavn Kommune
 Hørbygaard – gods på Tuse Næs i Holbæk Kommune
 Hørbylunde Bakke – bakkedrag ca. 10 km vest for Silkeborg
 Hørby Færgekro – kro på Tuse Næs i Holbæk Kommune

Efternavn:
 Maria Hørby